Meine Liebe bezeichnet:

 Meine Liebe (2006), russischer Kurzanimationsfilm von Alexander Petrow 
 Meine Liebe – Elektra, ungarischer Spielfilm von Miklós Jancsó aus dem Jahr 1974

 Gin'yū Mokushiroku Meine Liebe, ein japanisches Medien-, insbesondere Spielefranchise
 Meine Liebe (Lied), Single von Ardian Bujupi

Siehe auch:    
 Mon amour
 My Love